Een overzicht van het onroerend erfgoed in de wijk Brederode in de gemeente Antwerpen. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Antwerpen, Brederode
 Brederode